Kummerer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Kummerer (1908–1990), österreichischer Seelsorger und Kirchenrektor
 Hans Kummerer (1914–1993), österreichischer Blasmusikkomponist
 Roman Kummerer (* 1985), österreichischer Fußballspieler
 Rudolf Kummerer (1883–1961), österreichischer Komponist
 Steffen Kummerer, Musiker, Gründer der deutschen Technical-Death-Metal-Band Obscura
 Werner Kummerer (1948–2019), österreichischer Politiker (SPÖ)

Kummerer bezeichnet:
 Anton-Kummerer-Park, Park in Wien
 Kummererbrunnen bei Bad Dürkheim; siehe Drachenfels (Mittlerer Pfälzerwald)#Umgebung

Siehe auch:
 Kummer